Bosznia-Hercegovina
 Donja Barica, falu Bosanski Brod községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Gornja Barica, falu Bosanski Brod községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Barica, falu Szircs községben, Belovár-Bilogora megyében
 Barica patak Kelet-Horvátországban, Szlavónia és a Szerémség határán